Большая Шатьма — река в Чувашии, приток Большого Цивиля
 Большая Шатьма — село на реке, центр Большешатьминского сельского поселения